Die Nemzeti Bajnokság 1970/71 war die 70. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga. Meister wurde zum zwölften Mal Újpesti Dózsa.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Die Mannschaften erhielten in Abhängigkeiten der Platzierung in der Spielzeit 1970 Bonuspunkte. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Ab dieser Spielzeit galt bei Punktgleichheit die Tordifferenz anstelle des Torquotienten.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1971
Fußballsaison 1970/71